Суперкубок Польщі з футболу 2016  — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 липня 2016 року між чемпіоном та володарем кубку Польщі Легія (Варшава) та фіналістом кубку Польщі Лех (Познань).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2016
Польща
Події 7 липня
Липень 2016
2016 у польському спорті